

Geografia 
 Tura – località dell'Egitto, situata a metà strada tra Il Cairo ed Helwan
 Tura – città dell'India
 Tura – città della Russia
 Tura – fiume della Siberia
 Tura – isola della Spagna
 Tura – città dell'Ungheria
 Tura – circoscrizione della regione di Tabora (Tanzania)
 Turá – comune della Slovacchia

Persone 
 Cosimo Tura (1433-1495) – pittore del Rinascimento
 Giovan Francesco Tura (1485-1542) – pittore del Rinascimento
 Stefano Tura (1961) – giornalista sportivo
 Alessandro Tura (1991) – hockeista su ghiaccio

Zoologia 
 Tura – genere di crostacei isopodi della famiglia Porcellionidae